Стивен Магвајер (; рођен 13. марта 1981, Глазгов, Шкотска) је професионални играч снукера.

Каријера

Успеси

Рангирна финала: 13 (6 победа, 7 пораза)

Референце

Спољашње везе 

 Профил на -{worldsnooker.com}-

Рођени 1981.
Људи из Глазгова
Шкотски играчи снукера